

Приріченське сільське поселення — сільське поселення, Верхньомамонський район, Воронезька область
 Приріченське сільське поселення — сільське поселення, Рузаєвський район, Мордовія